Ниже перечислены картины русского живописца Алексея Гавриловича Венецианова.

Источники

Примечания 

Венецианов, Алексей Гаврилович